Такмичење у бацању кладива за жене на Светском првенству у Паризу одржано је 26. и 28. августа 2003. на стадиону Француска.

Титулу светске првакиње из Едмонтона 2001. одбранила је
Јипси Морено са Кубе.

Земље учеснице 
Учествовале су 44 атлетичарке из 27 земаља.
 
  Америчка Самоа (1)
  Аустралија (2)
  Белорусија (3)
  Грчка (2)
  Египат (1)
  Италија (2)
  Јапан (1)
  Кина (3)
  Кипар (1)
  Куба (3)
  Кукова острва (1)
  Мађарска (1)
  Немачка (3)
  Пољска (1)
  Португалија (1)
  Румунија (1)
  Русија (3)
  САД (3)
  Тринидад и Тобаго (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (1)
  Финска (1)
  Француска (2)
  Хрватска (2)
  Чешка (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Освајачице медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2003. 
25. август 2003..
{| class="wikitable" width=100%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2003.
|-
|  Светски рекорд
|  Михаела Мелинте || 
| 76,07
| Ридлинген, Швајцарска
| 29. август 1999.
|-
|  Рекорд светских првенстава
| Михаела Мелинте || 
| 75,20
| Севиља, Шпанија
| 24. август 1999.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Јипси Морено || 
| 75,14
| Савона, Италија
| 17. јул 2003.
|-
| Европски рекорд
|  Михаела Мелинте || 
| 76,07
| Ридлинген, Швајцарска
| 29. август 1999.
|-
| Северноамерички рекорд
| Јипси Морено || 
| 75,14
| Савона, Италија
| 17. јул 2003.
|-
| Јужноамерички рекорд
| 
| 
| 
| 
|-
| Афрички рекорд 
| Марва Хусеин|| 
|68,48
|Каиро, Египат
| 18. фебруар 2002
|-
| Азијски рекорд
| Ванг Џенг || 
| 70,60| Нанинг, Кина
| 5. април 2003.
|-
| Океанијски рекорд| Бронвин Иглс || 
| 71,12| Аделејд, Аустралија
| 6. фебруар 2003.
|}

 Најбољи резултати у 2003. години 
Десет најбољих светских атлетичарки у бацању кладива 2003. године је пре почетка светског првенства (25. августа 2003) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2015.

 Сатница 

Сва времена су по средњоевропском времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за финале износила је 68,50 метра (КВ), коју су испуниле 3 такмичарке, а још 9 се пласирале према постигнутом резултату (кв'''),,.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља.

 Мелиса Прајс је 2004. суспендована јер је на америчком првенсту 2003. била позитивна на забрањену супстанцу тетрахидрогестринон (ТХГ), на је дискцвалификована а постигнути резултати су брисани. По одлуци ИААФ суспендована је од априла 2004. до апрола 2006.

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2003. ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2003.
Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном